Le qualificazioni del singolare  dell'Abierto Mexicano Telcel 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel 1998 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Younes El Aynaoui (Qualificato)
 Jordi Burillo (Qualificato)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Sebastián Prieto (ultimo turno)

 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)
 Adriano Ferreira (secondo turno)
 Luis Morejon (primo turno)
 Nicolás Massú (ultimo turno)

Qualificati 

 Younes El Aynaoui
 Jordi Burillo

 Xavier Malisse
 Mariano Hood

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 1998
ATP Tour 1998